Palonen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Palonen (sjö i Kajanaland, lat 65,05, long 27,72), 
 Palonen (sjö i Kajanaland, lat 64,22, long 30,47), 
 Palonen (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,39, long 27,86), 
 Palonen (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,15, long 27,98), 
 Palonen (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,11, long 28,16), 
 Palonen (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,52, long 26,91), 
 Palonen (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 
 Palonen (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar